La Supercoupe d'Italie 2011 () est la vingt-quatrième édition de la Supercoupe d'Italie, épreuve qui oppose le champion d'Italie au vainqueur de la Coupe d'Italie. Disputée le  au Stade national de Pékin en Chine devant  spectateurs, la rencontre est remportée par l'AC Milan sur le score de 2-1 aux dépens de son rival, l'Inter de Milan.

Feuille de match

Liens externes 
  Italy Super Cup Finals sur www.rsssf.com
 Supercoppa 2011 sur www.footballdatabase.eu

2011
Événement sportif à Pékin
Football en Italie en 2011
2011 en Chine
Football en août 2011
Face-à-face de l'AC Milan
Face-à-face de l'Inter Milan
Compétition de football en Chine